«Любо́вь зла…» — российский художественный комедийный фильм 1999 года. Рабочее название — «Скотина».

Премьера состоялась 26 сентября 1999 года на телеканале «Наше кино».

Сюжет 
Костя Семёнов и Вероника, увлекающаяся эзотерикой и свято верящая в переселение душ, любят друг друга. Поддавшись на уговоры отвергнутого ею поклонника Корабельникова, девушка решается проверить своего жениха на верность и приводит в свою спальню корову с запиской на роге: «…ты много раз говорил, что для тебя суть важнее формы. Ведь это всё-равно я, твоя Вероника». Наступает важный день в их жизни — знакомство невесты с родителями жениха. Придя домой к Веронике, Семёнов обнаруживает вместо неё корову, которую он вынужден представить своим родителям. А тем временем за коровой, взятой Корабельниковым напрокат и оказавшейся заколдованной принцессой, начинается настоящая охота.

В ролях

Фестивали и награды 
 1999 — VIII Открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок» — приз зрительского жюри.

Съёмочная группа 

 Автор сценария и режиссёр-постановщик Владимир Зайкин
 Оператор-постановщик: Юрий Райский
 Художник-постановщик: Владимир Донсков
 Композитор: Александр Иванов
 Звукооператор: Марина Нигматулина
 Комбинированные съёмки:
 оператор: Владимир Васильев
 Продюсеры: Владимир Меньшов, Александр Литвинов

Текст песен и вокал: Алёна Свиридова

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы России 1999 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 1999 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-сказки России
Фильмы Владимира Зайкина